Нова-Телиб () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 3,37 км². Центр общины располагается на высоте 230 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 185 человек.

Община Нова-Телиб состоит из двух деревень:
 Кладеруби — 6 человек
 Нова-Телиб

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1378 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края